Viegas ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Viegas (* 1975), angolanischer Fußballspieler
 Fernanda Viégas (* 1971), brasilianisch-amerikanische Informatikerin und Datenvisualisiererin
 Francisco José Viegas (* 1962), portugiesischer Krimi-Schriftsteller, Journalist und Politiker
 Ivanildo Viegas (* 1993),  são-toméischer Fußballspieler
 Jacinto Viegas Vicente (* 1964), osttimoresischer Politiker
 José Viegas Filho (* 1942), brasilianischer Diplomat
 Maria Terezinha Viegas (* 1964), osttimoresische Politikerin
 Mário Viegas (1948–1996), portugiesischer Schauspieler, Komiker und Rezitator
 Miguel Viegas (* 1969), portugiesischer Wirtschaftswissenschaftler und Politiker (PCP)
 Nelson Viegas (* 1999), osttimoresischer Fußballspieler
 Odete Viegas (* 1966), osttimoresische Ärztin